Karaula, vojni objekt
 Fra Lovro Karaula
 Karaula (prezime)
 Karaula (2006), film hrvatskog redatelja Rajka Grlića
 Karaula (prijevoj), prijevoj u BiH

Naselja:
 Karaula (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš, BiH
 Karaula (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj, BiH